Cette page contient les pages d'homonymie de Sackmann, Sackman et Sakmann.

 Eckart Sackmann (1951-), un spécialiste de bande dessinée allemand, aussi éditeur et traducteur ;
 Manfred-Michael Sackmann (1952-), un photographe allemand.

 Jeff Sackman, un producteur canadien.

 Bert Sakmann (1942-), un médecin allemand.